Příjmení Čaplovič nese více osobností:

 Dušan Čaplovič (* 1946) slovenský politik, ministr
 Emil Čaplovič (1912–1985) Ing., důstojník štábu 2. samostatné paradesantní brigády 1. čs. armádního sboru v SSSR
 Ján Čaplovič de Jeszenova (1780–1847)  slovenský evangelický advokát, publicista a etnograf
 Vladimír Čaplovič (1905–1963) slovenský a československý literární historik, politik, poslanec